Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1964. je osvojio Železničar iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1964